Nova Guinea Neerlandesa, antiga colònia dels Països Baixos a l'actual Papua Occidental
 Xarxa de nova generació (del seu nom en anglès Next Generation Networking), xarxa de telecomunicacions que busca la convergència tecnològica en l'ús exclusiu del protocol IP
 NGN també és el codi ISO 4217 de la naira, moneda de Nigèria